For Love and Glory – cortometraggio del 1911 diretto da Van Dyke Brooke
For Love and Glory – film per la televisione del 1993 diretto da Roger Young